Le  Championnat d'Europe féminin de basket-ball s’est déroulé en Hongrie, en 1983.

Récit

Équipes participantes et groupes

Tour préliminaire

Tour Final

Places de 9 à 12

Places de 5 à 8

Places de 1 à 4

Classement final

Liens externes 
  Championnat d'Europe 1982, sur le site fibaeurope.com

1983
Basket-ball 1983
Europe feminin, Championnat d'
1983 en Hongrie
Compétition de basket-ball en Hongrie